Анато́лий Семёнов: 
 
 Семёнов, Анатолий Анатольевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист.
 Семёнов, Анатолий Владимирович (1938—2015) — советский и российский актёр.
 Семёнов, Анатолий Иванович (1908—1973) — генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Анатолий Николаевич (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Семёнов, Анатолий Сергеевич (род. 1988) — российский футболист (пляжный футбол).